Краснояр-II — село в Бардымском районе Пермского края на реке Тулва. Входит в состав Красноярского сельского поселения. Находится примерно в 4 км к югу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 678 человек, в том числе 326 мужчин и 352 женщины.

В 2005 году численность населения составляла 646 человек.

В 1926 году в селе проживало 1089 башкир и 8 русских.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района